Фригга Карлберг (, урождённая Анна Фредрика Лундгрен (; 10 августа 1851, Фалькенберг — 3 октября 1925, Стокгольм) — шведская писательница, социальная работница и феминистка. Она была членом центрального комитета Национальной ассоциации за избирательное право женщин в 1903—1921 годах и председателем гётеборгского отделения Шведского общества за избирательное право женщин в 1902—1921 годах.

Биография 
Фригга Карлберг родилась в богатой семье, но с большим трудом уговорила отца разрешить ей учиться. Она переехала в Гётеборг после того, как вышла замуж за почтового чиновника Андреаса Карлберга в 1876 году.

Карлберг занималась женскими проблемами и социальной работой с момента своего приезда в Гётеборг и стала влиятельным членом первой женской организации в городе — Гётеборгской женской ассоциации (), которая появилась в 1884 году. Она также основала Sällskapet Myrornas barnhem, организацию, которая предоставляла дома для здоровых детей, чьи родители были заражены туберкулёзом. Карлсерг возглавляла организацию для женщин-социальных работников и была членом Шведской ассоциации помощи бедным.

Фригга Карлберг стала центральной фигурой в социально и политически активных женских кругах Гётеборга, и когда в 1902 году было основано Шведское общество за избирательное право женщин, она выступила с инициативой создания его гётеборгского отделения и неизменно избиралась его председателем во всё время его существования. Карлберг была хорошо осведомлена, в частности, о британском и американском движении за избирательное право женщин, и однажды пригласила Сильвию Панкхёрст прочитать лекцию. Она также представляла Швецию на нескольких международных конференциях по вопросам избирательного права женщин: сначала в качестве члена Шведского общества за избирательное право женщин, а в последний раз — в Риме в 1923 году, в качестве представителя шведского правительства.

В качестве писательницы Фригга Карлберг изображала в своих романах и пьесах проблемы женщин, а также условия жизни бедных слоёв населения, оказывающие влияние на политику. Её роман «För rättfärdighets skull», наряду с романом Элин Вагнер «Pennskaftet», считается самым заметным литературным произведением шведского суфражистского движения.

Примечания

Источники 
 Svenskt biografiskt lexikon (1927)
 Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok (Bonnier, 1944)
 Christina Florin: Kvinnor får röst (Atlas, 2006)
 Barbro Hedvall (2011). Susanna Eriksson Lundqvist. red. Vår rättmätiga plats. Om kvinnornas kamp för rösträtt. Förlag Bonnier. 

Родившиеся в 1851 году
Умершие в 1925 году
Писательницы Швеции
Деятели феминизма Швеции
Драматурги Швеции
Социальные работники
Награждённые медалью Иллис кворум